Die Jiangxi Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Nanchang. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 9. bis 15. September 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Wang Qiang im Einzel und die Paarung Jiang Xinyu/Tang Qianhui im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Jiangxi Open 2019 fand vom 7. bis 8. September 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Nanchang